Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Mariano Puerta 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (campione)
 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Albert Costa (semifinali)

 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Franco Squillari (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (quarti di finale)
 Mariano Puerta (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 2000
ATP Tour 2000